Vintilă este un nume de familie sau prenume. Se poate referi la una din următoarele persoane:

Prenume 
  în anul 1574
 Vintilă I. C. Brătianu (1867-1930), om politic român

Nume de familie 
 Bogdan Vintilă (n. 1972), fotbalist român
 Constanța Vintilă-Ghițulescu (n. 1969), scriitoare și istorică română
 Elena Vintilă (n. 1946), atletă română
 Marius Răzvan Vintilă (n. 1976), antrenor de gimnastică român
 Mircea Vintilă (n. 1949), muzician, cântăreț și compozitor român
 Mișu Vintilă (n. 1958), fotbalist român
 Mugurel Dumitru Vintilă (n. 1956), deputat român 
 Octavian Vintilă (n. 1938), scrimer român
 Petru Vintilă (1922-2002), poet, prozator și dramaturg român
 Simona Vintilă (n. 1981), handbalistă română
 Simona Vintilă (fotbalistă) (n. 1980), fotbalistă română

Nume de familie românești
Prenume masculine